Książka
 Prawdziwe męstwo − powieść autorstwa Charlesa Portisa z 1968 roku.

 Filmy
 Prawdziwe męstwo (film 1969) − amerykański western w reżyserii Henry’ego Hathawaya z główną rolą Johna Wayne’a
 Prawdziwe męstwo (film 1978) − amerykański film telewizyjny w reżyserii Richarda T. Heffrona z główną rolą Warrena Oatesa
 Prawdziwe męstwo (film 2010) − amerykański western w reżyserii braci Coenów z główną rolą Jeffa Bridgesa